Meniconi ist der Familienname folgender Personen:
 Enzo Meniconi (1950–2008), italienischer Cutter
 Furio Meniconi (1924–1981), italienischer Schauspieler
 Giovanni Paolo Meniconi (1629–1694), italienischer Bischof
 Mario Meniconi (1912–1982), italienischer Schauspieler
 Nello Meniconi, italienischer Filmproduzent